Der GUS-Pokal (, ) war ein von 1993 bis 2016 ausgespielter Fußballwettbewerb, bis 2011 für Vereinsmannschaften aus den Ländern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten und den baltischen Staaten, ab 2012 für diverse U23-Nationalmannschaften.

Nachdem die Ukraine in den ersten beiden Jahren keinen Vertreter entsandte, spielten seit 1995 die 15 Meister der ehemaligen Sowjetrepubliken den Titelträger aus. Als zusätzliche Mannschaft nahm die U 21-Auswahl Russlands teil, um das Feld auf 16 Mannschaften aufzufüllen. In den Jahren 2007 und 2008 bekam Serbien als erster Nicht-GUS-Staat überhaupt den 16. Startplatz, entsandte jedoch statt des aktuellen Meisters (Roter Stern bzw. Partizan Belgrad) jeweils nur den schlechter platzierten Hauptstadtklub OFK. 2009 und 2011 ersetzten Inter Turku bzw. HJK Helsinki als finnische Meister den Meister der georgischen Liga.

In den letzten Jahren seines Bestehens war das Interesse von Zuschauern und Vereinen am GUS-Pokal stark zurückgegangen. Nachdem viele Teams der ehemaligen UdSSR regelmäßig in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der AFC Champions League vertreten sind, stellt der Pokal für die nationalen Top-Klubs eine zusätzliche Belastung dar, so dass in den letzten Jahren (neben Äußerungen, gar nicht mehr am Wettbewerb teilzunehmen) verstärkt Zweit- und Drittplatzierte entsandt wurden (z. B. 2010).

2012 nahmen ausschließlich zwölf U23-Nationalmannschaften (die ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Belarus, sowie der Iran) am Wettbewerb teil.

2016 wurde der Wettbewerb abgeschafft. Rekordtitelträger mit sechs Erfolgen ist Spartak Moskau.

Titelträger

Teilnehmerstatistik

Außer Konkurrenz

Weblinks 

 Statistik bei RSSSF

Einzelnachweise 

Internationaler Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Sportveranstaltung in Moskau
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten